Вячеслав Георгиевич Ильин (1937—2014) — советский игрок в хоккей с мячом и хоккей на траве.

Карьера

Хоккей с мячом 
Воспитанник оренбургского хоккея с мячом. С 1950 года начал играть на позиции полузащитника в детской команде «Буревестник».

В 1956 году переехал в Алма-Ату, где сначала сначала играет в составе команды «Буревестник», а с 1963 года — в «Динамо».

В чемпионатах СССР сыграл около 286 матчей, забил 20 мячей. Бронзовый призёр чемпионатов 1966 и 1967 годов. Входил в символическую сборную сезона (1969). Мастер спорта СССР (1961).

Хоккей на траве 
Также играл в хоккей на траве. В 1969—1971 годах выступал за «Динамо» (Алма-Ата), второй призёр чемпионатов СССР (1970, 1971).

Судейская карьера

Хоккей с мячом 
По завершении карьеры переключился на судейство. Арбитр всесоюзной категории (1974). С 1970 по 1989 год Вячеслав Георгиевич Ильин судил матчи команд высшей лиги. Шесть раз (1974, 1975, 1979, 1982, 1986, 1988) включался в списки десяти лучших арбитров СССР. С 1975 года арбитр ИБФ, судил матчи чемпионата мира 1975 и Кубка Европейских Чемпионов.

Хоккей на траве 
С 1973 по 1989 год судил и матчи по хоккею на траве. Судья всесоюзной категории по хоккею на траве (1977), арбитр ФИХ (1977).

Преподавательская работа 
Работал преподавателем кафедры физической культуры Казахского национального технического университета им. К. И. Сатпаева. Долгое время возглавлял коллегию судей Федерации хоккея с мячом Казахстана.

Скончался 9 июля 2014 года, похоронен на Центральном кладбище Алматы.

Примечания

Ссылки 
 Vjacheslav Iljin
 В Алма-Ате скончался Вячеслав Ильин

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты на траве СССР
Игроки КХМ «Динамо» Алма-Ата
Игроки КХТ «Динамо» Алма-Ата
Судьи всесоюзной категории
Преподаватели Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева